Олши може бити:

 Олши (Брно-околина), насеље у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Олши (Јихлава), насеље у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република